Swinhoe kan syfta på:

 Swinhoe (auktor) – auktorsförkortning
 Swinhoe, England – en ort i Beadnell, Northumberland, England